

Tabela ligowa

Baraże o mistrzostwo

Baraże o utrzymanie

Strzelcy

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii